Halter steht für:

 Halter, Besitzer der Verfügungsgewalt über ein Kraftfahrzeug, siehe Fahrzeughalter
 Halter, eigenverantwortliche Sorge für ein Tier, siehe Tierhaltung
 Halter, Kuhhirt auf einer Alm, siehe Senn

 Halter (Band), eine russische Death-Doom-Band
 Halter (Sportgerät), antikes Sportgerät

 Halter Unternehmungen, Schweizer Bau- und Immobilienkonzern

Ort:
 Halter/Meyerhöfen, bei Visbek in Niedersachsen

Halter ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Halter-Zollinger (1892–1985), Schweizer Schriftstellerin
 Arnim Halter (* 1948), Schweizer Schauspieler
 Barbara Eberhard-Halter (* 1945), Schweizer Politikerin (zuerst LdU, später CVP)
 Beat Halter (1938–2017), Schweizer Unternehmer und Volksmusik-Mäzen
 Bill Halter (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Dan Halter (* 1977), afrikanischer Künstler
 Ernst Halter (* 1938), Schweizer Schriftsteller und Publizist
 Franz Halter-Koch (* 1944), österreichischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Georg Halter (1884–1952), deutscher Bauingenieur
 Hans Halter (* 1938), deutscher Arzt und Medizinjournalist
 Hans Halter (Theologe) (* 1939), Schweizer katholischer Theologe 
 Jochen Halter (* 1980), deutscher Kunstradfahrer
 Jürg Halter (* 1980), Schweizer Dichter und Rapper
 Klaus Halter (1909–2002), deutscher Dermatologe
 Lars Halter (* 1973), deutscher Journalist
 Lucien Halter (1911–1985), französischer Fußballspieler
 Marek Halter (* 1936), polnisch-französischer Künstler und Autor
 Paul Halter (1920–2013), belgischer Widerstandskämpfer, Gründer der Foundation Auschwitz und Träger des Bundesverdienstkreuzes
 Paul Halter (Schriftsteller) (* 1956), französischer Krimiautor
 Pierre Marie Halter (* 1925), Schweizer Jurist und Militärperson
 Robert Halter (1859?–1931), Schweizer Fabrikant
 Roman Halter (1927–2012), polnisch-britischer Maler und Überlebender des Holocaust
 Rudolf Halter (1860–1938), österreichischer Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Urs Peter Halter (* 1974), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Schiffshalter (Begriffsklärung)